James Smith puede hacer referencia a:
James Edward Smith (1759-1828), botánico inglés
James Smith aka Bull Dempsey (1988- ), luchador estadounidense
James "Bonecrusher" Smith (1953- ), boxeador estadounidense
James Smith McDonnell (1899-1980), aviador estadounidense
James Smith (1988- ), músico estadounidense
James R. Smith (1904-1986), jugador y entrenador de waterpolo estadounidense